Виктор Андреевич Погребов — временно исполняющий должность начальника штаба 1-й Конной армии. Старший брат советского генерала Б. А. Погребова.

Биография 
Из купеческой семьи, потомок полковника, командира 2-й бригады Новгородского народного ополчения.

Служил в штабе 10-й армии оборонявшей Царицын. 7 мая 1919 получил назначение на пост начальника штаба 4-й кавалерийской дивизии, которой тогда командовал С. М. Буденный. Начальник штаба Конного корпуса Будённого с 26 июня по 30 октября 1919, затем начальник штаба 1-го конного корпуса (Донского корпуса) Южного фронта с 30 октября по 17 ноября 1919. Затем назначается временно исполняющим обязанности начальника штаба 1-й Конармии, находясь в должности с 17 ноября 1919 по 1 января 1920. Дальнейшая судьба неизвестна.

Память 
Улица братьев Погребовых в городе Старая Русса.

Литература 
 Будённый С. М. Пройдённый путь. Книга первая: М.: Воениздат, 1958. — 448 с.; Книга вторая: М.: Воениздат, 1965. — 392 стр.; Книга третья: М.: Воениздат, 1973. — 408 стр.

Примечания

Ссылки 
 Кавалерия гражданской войны. Командный состав кавалерийских соединений и объединений

Первоконники